First Daughter é um filme australo-estadunidense de aventura de 1999, dirigido por Armand Mastroianni.

Sinopse 
Na sequência de um atentado malsucedido contra o presidente dos Estados Unidos, o líder de um grupo anarquista é capturado e indiciado. No entanto, alguns membros do grupo conseguem iludir a captura.

Pensando que tudo havia se acalmado, o presidente prepara uma viagem selvagem para suas filhas, para que seu verão "não seja totalmente ruim". Como o grupo entra na floresta juntamente com seus acompanhantes, eles são notados pelos membros restantes do grupo que se escondem na mata, que colocam a questão: "Por que haveria necessidade de caminhar com armas?" 

Uma vez reconhecido Jess, e inventado e um plano para obter a libertação do seu líder, o grupo foi atacado, os outros guardas foram mortos, e Jess foi sequestrado. Os anarquistas aparentemente pensam que tudo esteja indo seu caminho, mas não se percebem de que um celular bem colocado supostamente parou a bala que teria tomado a vida de Alex.

Elenco 
 Alan Dale – Daly
 Chris Sadrinna – Eric
 Dallas Page – Dirk Lindman (como Diamond Dallas Page)
 Daniel Murphy – Milo
 Dominic Purcell – Troy Nelson
 Doug Savant – Grant Coleman
 Grania Holtsbaum – Emma
 Gregory Harrison – Presidente Jonathan Hayes
 Mariel Hemingway – Alex McGregor
 Mariel McClorey – Katelin
 Monica Keena – Jess Hayes
 Paul Tassone – Mark
 Robert Taylor – Mason
 Rodney Power – Cliff
 Tempany Deckert – Cassie

Filmes dos Estados Unidos de 1999
Filmes da Austrália de 1999
Filmes sobre terrorismo
Filmes em língua inglesa
Filmes de aventura dos Estados Unidos
Filmes sobre presidentes fictícios dos Estados Unidos